
Molekulska formula -{C16H18N2O2}- se može odnositi na:

 Ciproksifan
 Domoksin